Karsten Fischer (Norden, 1984. május 27. –) német labdarúgó, a Goslarer SC 08 középpályása.

További információk 
Karsten Fischer adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1984-ben született személyek
Alsó-szászországiak
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek